Wulfersdorf bezeichnet:

 eine durch den Tagebau Wulfersdorf abgebaggerte Ortschaft, siehe Wulfersdorf (Harbke)
 einen Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse, siehe Wulfersdorf (Wittstock/Dosse)
 einen Wohnplatz in der Gemeinde Tauche, siehe Wulfersdorf (Tauche)
Siehe auch:
 Wulfsdorf